Ивица Врдоляк (; родился 19 сентября 1983 года, Нови-Сад, Югославия) — хорватский футболист, сербского происхождения. Играет на позиции центрального защитника и опорного полузащитника.

Карьера 
Родился в городе Нови-Сад, Югославия, ныне Сербия. Начинал карьеру футболиста в местном клубе «Войводина», за который провёл 9 лет молодёжной карьеры. В 1999 году перешёл в хорватский клуб «Загреб», за который играл до 2007 года, провёл за клуб 81 матч и забил 3 гола. На сезон 2002/2003 отдавался в аренду в клуб «Лучко», в 2003 году отдавался в аренду в клуб «Кроация (Сесвете)». В 2007 году перешёл в самый титулованный клуб Хорватии — «Динамо (Загреб)», за который провёл 80 матчей и забил 6 голов. В 2010 году перешёл в польский клуб «Легия». Дебютировал за новый клуб 14 августа 2010 года, в матче лиги против клуба Полония, отыграл весь матч. Забил первый гол за Легию 18 сентября 2010 года, в матче лиги против клуба «Заглембе» на 89-й минуте с пенальти, но этот гол не помог Легии победить. Один раз смог оформить дубль. 10 августа 2014 года, в матче против клуба «Гурник», забил первый гол на 47-й минуте, а второй гол забил с пенальти на 64-й минуте.

Достижения 
 «Динамо» Загреб
 Чемпион Хорватии : 2007/08, 2008/09, 2009/10

 «Легия»
 Чемпион Польши : 2012/13, 2013/14. 2015/16
 Обладатель Кубка Польши : 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Profile at Nogometni Magazin 
 Profile at Dinamo Zagreb’s official website 
 
 
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Загреб»
Игроки ФК «Лучко»
Игроки ФК «Кроация» Сесвете
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Легия»